Кутьково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кутьково — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Кутьково — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Кутьково — деревня в Краснинском районе Смоленской области.